Rogelio Frigerio puede referir a:
Rogelio Julio Frigerio (1914-2006), periodista y político argentino.
Rogelio Frigerio (1970), nieto del anterior, economista.